Bustelli ist der Familienname folgender Personen:

 Andrea Bustelli (1754–1823), Schweizer Anwalt und Politiker
 Franz Anton Bustelli (1723–1763), Schweizer Bildhauer und Modellierer